Time Bomb (bombe à retardement en anglais) est le nom de plusieurs groupes de musique et le titre de plusieurs films.

Cinéma et télévision 
 Cinq heures de terreur (Time Bombe) est un film britannique réalisé par Ted Tetzlaff en 1953.
 Time Bomb est un téléfilm américain réalisé par Paul Krasny en 1984.
 Timebomb est un film américain réalisé par Avi Nesher en 1991.
 Time Bomb est un téléfilm américano-canadien réalisé par Stephen Gyllenhaal en 2006.
 Time Bombs est le titre pour la version anglophone du documentaire Bombes à retardement réalisé en 2007 par Guylaine Maroist et Éric Ruel.
 Time Bomb est un film canadien réalisé par Erin Berry en 2008.

Musique 
 Time Bomb est un ancien collectif de rap français, réunissant Oxmo Puccino, Lunatic,Pit Baccardi, les X-Men, les Jedi, Diable Rouge ;
 Time Bomb est un album du groupe U.D.O., sorti en 1991 ;
 Time Bomb est un album du groupe Demolition Hammer, sorti en 1994 ;
 Time Bomb est un album du groupe Buckcherry, sorti en 2001 ;
 Time Bomb  est une chanson du groupe Rancid ;
 Time Bomb  est une chanson de Kylie Minogue ;
 Time B.O.M.B.  est une chanson de Nekfeu ;
 Time Bomb Records Label est un label discographique de hip-hop français.